Licènids, família de papallones
 Blaveta comuna
 Blaveta del romaní
 Blaveta de la ginesta
 Blaveta o Haltica ampelophaga, insecte coleòpter que ataca la vinya, molt estès a Catalunya.
 Nom donat a les Illes Balears a la Cotxa blava (Luscinia svecica)
 Nom donat a les Illes Balears a diversos bolets, entre ells a Lepista nuda, Russula grisea i Russula torulosa

Vegeu també 
 Blavet (desambiguació)